Kurtharzia är ett släkte av insekter. Kurtharzia ingår i familjen Pamphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Kurtharzia